een Oostenrijkse volksdans, zie Ländler
 een uit Oostenrijk gedeporteerde groep protestanten, zie Landler (protestanten)